Фортескью — фамилия.

Персоналии 
 Род Фортескью:
 Фортескью, Адриан (1471—1539) — рыцарь ордена Бани, кавалер Мальтийского ордена, блаженный Римско-Католической церкви.
 Фортескью, Гарриет Анджелина (1825—1889) — британская писательница.
 Фортескью, Джон (ок. 1394 — ок. 1476) — английский юрист, политический мыслитель и государственный деятель.
 Фортескью, Чичестер (1823—1898) — британский политический деятель.
 Фортескью, Джон (1859—1933) — британский военный историк.

 Фортескью, Майкл (род. 1946) — филолог-северовед.
 Фортескью-Брикдейл, Элеанор (1872—1945) — британская художница.

География 
 Фортескью — река в Западной Австралии.
 Фортескью — населённый пункт в американском штате Миссури.
 Фортескью — невключённая территория американского штата Нью-Джерси.